Dans la langue courante et divers dérivés culturels, un moment est un instant ou une courte durée. Dans les sciences et techniques le mot moment prend d'autres significations.

Sciences et techniques

Mathématiques 
 En probabilités et statistiques, les moments sont des indicateurs de la dispersion d'une variable aléatoire réelle :
 le moment d'ordre un de la variable  est l'espérance :
  ;
 le moment d'ordre deux de la variable centrée est la variance (le carré de l'écart type ) :
  ;
 le moment d'ordre trois de la variable centrée réduite est le coefficient d'asymétrie :
 .
 le moment d'ordre quatre de la variable centrée réduite est le kurtosis :
 .
 En théorie du potentiel, les moments multipolaires sont les coefficients du développement multipolaire d'un potentiel scalaire.

Physique classique 
 Le moment d'un vecteur, par rapport à un point ou par rapport à un axe, intervient dans différents domaines de la physique classique :
 le moment cinétique est le moment de la quantité de mouvement ;
 le moment d'une force intervient dans le théorème du moment cinétique ;
 les moments aérodynamiques sont les moments de forces qui s'appliquent à un aéronef ;
 le moment magnétique d'un circuit électrique est, à un facteur constant près, l'intégrale du moment de l'élément de courant ;
 le champ magnétique généré par un circuit électrique est, à un facteur constant près, l'intégrale du moment de l'élément de courant divisé par le cube de la distance (loi de Biot et Savart) ;
 Le moment dipolaire est le vecteur qui, avec sa position, caractérise un dipôle électrostatique.
 Les moments d'inertie (par rapport à un point, un axe ou un plan) d'un système (et notamment d'un solide) sont des grandeurs scalaires qui caractérisent la répartition des masses à l'intérieur du système.
 Le moment d'inertie par rapport à un axe caractérise l'inertie du système envers les rotations autour de cet axe.
 Les moments d'inertie par rapport aux trois axes d'un trièdre rectangle et par rapport aux trois plans correspondants sont les éléments du tenseur d'inertie, lequel caractérise l'inertie du système envers toutes les rotations.
 Le moment d'inertie par rapport à un point sert surtout d'intermédiaire de calcul pour exprimer le moment d'inertie (par rapport à un axe) d'un solide de forme géométrique simple.
 En mécanique lagrangienne ou hamiltonienne, le moment conjugué d'une variable de vitesse (généralisée) est la dérivée partielle du lagrangien par rapport à cette vitesse.
 Un moment linéaire est le moment conjugué d'une variable d'espace linéaire.
 Le moment quadratique, par rapport à un point ou par rapport à un axe, est une grandeur qui caractérise la géométrie d'une section et s'exprime en m. Il est utilisé en résistance des matériaux pour calculer la résistance et la déformation des poutres sollicitées en torsion et en flexion.
 Le moment statique (par rapport à un axe) est une grandeur qui caractérise la géométrie d'une section et s'exprime en m. Il est utilisé en résistance des matériaux pour le calcul des contraintes de cisaillement.

Physique quantique 
 Différents moments de la physique classique s'appliquent aux particules, mais sont quantifiés : moment magnétique du neutron, moment magnétique du proton, moment magnétique de spin, moment magnétique intrinsèque
 Le moment magnétique anomal est l'écart entre la valeur du facteur de Landé d'un lepton et la valeur donnée par l'équation de Dirac.
 Dans le formalisme de la mécanique quantique, le moment cinétique est devenu un opérateur vectoriel : moment cinétique orbital, moment cinétique de spin.
 Le moment de London est le phénomène par lequel un supraconducteur en rotation génère un champ magnétique dont l'axe s'aligne exactement avec l'axe de rotation.

Sciences de la Terre 
 Le moment sismique est une mesure de l'énergie dissipée par un tremblement de terre.

Informatique 
 Moment est un logiciel libre d'organisation d'événements et de prise de décisions en ligne développé par RENATER

Culture et société

Cinéma 
  est le titre anglais de , un film yougoslave de , sorti en 1978.
  est un film britannique de Peter Crane, sorti en 1974.
  est le titre anglais de  (), un film franco-israélien de , sorti en 1979.

Entreprises et produits 
 Le moment de puissance d'une remontée mécanique est un indicateur conventionnel de sa capacité (produit du débit théorique en skieurs/heure par le dénivelé).
 Le moment de puissance d'un domaine skiable est la somme des moments de puissance de l'ensemble de ses remontées mécaniques.
 Moment Factory est un studio de nouveaux media et divertissements de Montréal (Canada).
 Moment SAS est la société éditrice de l'application mobile Moment.

Littérature 
 Moment d'un couple (2013) est un roman de Nelly Alard.

Musique 
 Un  est une pièce de musique de courte durée, pour un seul instrument.

Chansons 
  est un single de SMAP, sorti en .
 Moment of Surrender est une chanson du douzième album du groupe U2, No Line on the Horizon (2009).
  est une chanson d'Ayumi Hamasaki présente sur l'album , sorti en .
  est une chanson d'Emerson Drive présente sur l'album , sorti en .
  est un single de , sorti en .
  est une chanson d' présente sur l'album , sorti en .
  est une chanson de Tove Lo présente sur l'album Queen of the Clouds, sorti en .
 Moments in Love est une chanson du groupe Art of Noise.

Albums 
  est un album de , sorti en .
  est un album de , sorti en .
 Moment Bends (2011) est le quatrième album d'Architecture in Helsinki.
 Moment of Glory (2000) est un album du groupe Scorpions.
 Moment of Truth (1998) est le cinquième album de Gang Starr.
  est un album de Barbara Mandrell, sorti en .
  est un album de Boz Scaggs, sorti en .
  est un album de Christine Guldbrandsen, sorti en .
  est un album de Darude, sorti en .
  est un album de , sorti en .

Homonymie de titre